Poilly ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:

 Poilly (Marne) im Département Marne
 Poilly-lez-Gien im Département Loiret
 Poilly-sur-Serein im Département Yonne

Poilly ist der Name von Personen:

 François de Poilly der Ältere, französischer Kupferstecher, Stichhändler und Verleger